Łopiennik – szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich
 Łopiennik – wieś w województwie lubelskim w powiecie lubelskim w gminie Borzechów
 Łopiennik-Kolonia – kolonia wsi Łopiennik
 Łopiennik – gromada

Zobacz też 
 Łopiennik Dolny (d. Łopiennik Ruski)
 Łopiennik Dolny-Kolonia
 Łopiennik Górny (d. Łopiennik Lacki)
 Łopiennik Górny (gmina)
 Łopiennik Nadrzeczny
 Łopiennik Podleśny
 Pasmo Łopiennika i Durnej
 Gromada Łopiennik (ujednoznacznienie)